Copa Río Branco 1931 var den första upplagan av tvålagscupen Copa Río Branco. Fotbollscupen spelades mellan de två sydamerikanska herrlandslagen Brasilien och Uruguay.

Matchresultat

Källor

1931